Proschwitz bezeichnet

in Deutschland
 Proschwitz (Dommitzsch), Ortsteil von Dommitzsch, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Proschwitz (Meißen), Ortsteil von Meißen, Landkreis Meißen, Sachsen
 Schloss Proschwitz, Barockschloss im Meißner Ortsteil Proschwitz, Landkreis Meißen, Sachsen

in Tschechien
 die Gemeinde Proseč pod Ještědem, Okres Liberec, Tschechien
 die Gemeinde Prosečné, Okres Trutnov, Tschechien
 Proseč nad Nisou, Ortsteil von Jablonec nad Nisou, Okres Jablonec nad Nisou, Tschechien
 Proseč, Wüstung auf den Fluren von Ralsko, Okres Česká Lípa, Tschechien
 Česká Proseč (Böhmisch Proschwitz), Ortsteil von Úbislavice, Okres Jičín, Tschechien
 Pustá Proseč (Wüstproschwitz), Ortsteil von Nová Paka, Okres Jičín, Tschechien

Proschwitz ist der Name folgender Personen:
 Gunnar von Proschwitz (1922–2005), schwedischer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Nick Proschwitz (* 1986), deutscher Fußballspieler